Тесовая:

 Тесовая (приток Ванжили)
 Тесовая (приток Вижая)
 Тесовая (приток Лыжной)

См. также 
 Тёсовая (приток Оредежа)